Альберто Бустаманте Белаунде (12 сентября 1950, Арекипа, Перу — 7 февраля 2008, Лима, Перу) — перуанский политический деятель, премьер-министр Перу в 1999—2000 годах.

Биография 

В 1973 году окончил юридический факультет католического Университета Перу, проходил стажировку в Университете Висконсина (США).

В 1972—1977 годах — сотрудник  Латино-Американского Центра Менеджмента в Сфере Развития (DESCO),

в 1984—1993 годах — директор Институтом свободы и демократии (ILD). Одновременно преподавал конституционное и административное право в католическом Университете Перу и в Перуанском Университете прикладных наук.

В 1991—1993 годах выступал консультантом перуанского правительства по административным и правовым вопросам.

В 1999—2000 годах — премьер-министр Перу.

В последние годы — советник комиссии по международным делам перуанского Конгресса.

Источники 

https://web.archive.org/web/20081029144508/http://boards4.melodysoft.com/app?ID=Prentv

Премьер-министры Перу
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне